Die Österreichische Fußballmeisterschaft 1950/51 wurde vom Österreichischen Fußball-Bund ausgerichtet. Als Unterbau zur Staatsliga A diente die ebenfalls professionell geführte Staatsliga B, in der jedoch nur Vereine aus Wien, Niederösterreich, Burgenland, Oberösterreich, Steiermark und mit Polizei Innsbruck ein Tiroler Klub spielten. Für die übrigen Klubs aus dem Westen (und mit Kärnten aus dem Süden) Österreichs, in dem noch kein Profibetrieb bestand, wurden die Tauernliga (Salzburg und Kärnten) sowie die Arlbergliga (Tirol, Vorarlberg) auf Amateurbasis ausgerichtet. Als dritte Leistungsstufe fungierten die jeweiligen Landesligen der Bundesland-Verbände.

Erste Leistungsstufe – Staatsliga A

Allgemein 
In der Meisterschaftssaison 1950/51 wurde Rapid, zumal mit einem neuen Punkterekord, zum 17. Mal österreichischer Fußballmeister. Die Grün-Weißen glänzten vor allem im Sturm – 133 Tore in 24 Spielen, ein Schnitt von 5,54 bedeuteten einen überragenden Rekord. 37 Tore davon erzielte Robert Dienst, der Torschützenkönig wurde und den Rekord vom Admiraner Anton Schall aus der Saison 1927/28 um eins übertraf; erst 27 Jahre später – 1977/78 – wurde der Rekord – erneut durch einen Rapid-Spieler, Hans Krankl – mit 41 Toren überboten.

Stärkster Rivale der Hütteldorfer war Wacker, das nicht minder erwähnenswerte 100 Tore schoss, aber mit zwei Niederlagen gegen Absteiger Steyr sich selbst ein Bein stellte. 

Unter den Absteigern erwies sich der SK Vorwärts Steyr als nicht hinreichend kampfkräfig und auch durch häufige Trainerwechsel nicht zu ertüchtigen. 37 Jahre später, 1988 sollte der Wiederaufstieg gelingen. Bei der FS Elektra, die zudem unter zwei schweren Verletzungen ihres Tormanns Schabes zu leiden hatte, blieb es die einzige Saison ganz oben. Einen Mittelweg gingen die Kicker vom 1. Wiener Neustädter SC, die vor allem durch ihr 0:10 beim Sportklub und dem 0:9 bei Sturm Graz historisch erinnernswert agierten, denen bereits vor Ende des Jahrzehnts der Wiederaufstieg gelingen sollte.

Zuseher 
Die Österreicher waren insgesamt weniger begeistert von dieser Saison als von der vorigen. Statt 7.250 im Schnitt pro Spiel kamen nurmehr 6.500 pro Partie. Insgesamt waren das dann 1.025.000 Zuseher in 156 Spielen. Das große Wiener Derby zog alleine mehr als 10 % davon an: 55.000, bzw. 58.000 Zuseher. Nach den beiden Wiener Spitzenvereinen hatten vor allem Linz mit 100.000, Wacker mit 90.000 und Graz mit 85.000 Zusehern relativ agreablen Zuspruch.

Abschlusstabelle 

|}

 Aufsteiger
 Staatsliga B: 1. Simmeringer SC, Grazer AK, Favoritner SK Blau-Weiß, Kapfenberger SV

Torschützenliste 

|}
siehe auch Liste der besten Torschützen Österreichs

Meistermannschaft 
Walter Zeman, Josef Musil – Max Merkel, Karl Jestrab, Leopold Gernhardt, Franz Golobic, Ernst Happel, Erich Müller, Karl Giesser, Gerhard Hanappi, Alfred Körner, Robert Körner, Erich Probst, Robert Dienst, Johann Riegler, Alfred Teinitzer – Trainer: Johann Pesser

Zweite Leistungsstufe

Staatsliga B 
Erstmals wurde eine Staatsliga B ausgetragen, in der Vereine aus Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark und Wien spielten, der Verein aus Burgenland konnte sich nicht qualifizieren. Meister wurde der 1. Simmeringer SC.

Abschlusstabelle

|}

 Aufsteiger
 Landesliga Burgenland: SC Oberwart
 Landesliga Niederösterreich: ASK Ternitz
 Landesliga Oberösterreich: ESV Westbahn Linz
 Landesliga Steiermark: Grazer SC
 Wiener Unterliga: SC Red Star Penzing

Torschützenliste

|}

Tauernliga (Kärnten und Salzburg) 
In der Tauernliga gewann der Klagenfurter AC die Meisterschaft.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 Landesliga Kärnten: SV Annabichl

Qualifiziert über die Relegation
 Tauernliga/Landesliga Salzburg: SV Bürmoos (Relegation zur Tauernliga)

Arlbergliga (Tirol und Vorarlberg) 
In der Saison 1950/51 wurde die Arlbergliga erstmals mit Tiroler und Vorarlberger Vereinen aus den jeweiligen Landesliga ausgespielt.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 Landesliga Tirol: SV Hall
 Landesliga Vorarlberg: kein Aufsteiger

Dritte Leistungsstufe

Landesliga Burgenland 
Im Burgenland fixierte der SC Oberwart den Meistertitel

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 Güssinger SV
 SV Deutschkreutz

Landesliga Kärnten 
In Kärtnen sicherte sich der SV Annabichl den Meistertitel und steigt in die Staatsliga B auf.

Landesliga Niederösterreich 
In Niederösterreich feierte der ASK Ternitz der Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 SC Brunn
 ASC Marathon Korneuburg
 Zuckerfabrik Leopoldsdorf
 Hitiag Neuda
 ASV Sturm 19 St. Pölten

Landesliga Oberösterreich 
In Oberösterreich errang der ESV Westbahn Linz den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 ATSV Lenzing
 ATSV Leonding

1. Klasse Salzburg 
In Salzburg wurde der SV Bürmoos Meister.

Aufsteiger
 SC Mittersill
 SV Konkordiahütte

Qualifiziziert über die Relegation
 Tauernliga/Landesliga Salzburg: SK Bischofshofen (Relegation zur Tauernliga)

Landesliga Steiermark 
In der Steiermark konnte der Grazer SC den Meistertitel sichern.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 SC Gratkorn
 SV Frohnleiten
 SC Fürstenfeld

Landesliga Tirol 
In Tirol wurde der SV Hall Tiroler Landesmeister, der in die Arlbergliga aufstieg. Leider liegen keine Informationen über den Tabellenendstand dieser Saison vor.

Aufsteiger
 kein Aufsteiger

Landesliga Vorarlberg 
In Vorarlberg wurde im Jahr 1950/51 keine Meisterschaft auf Landesliga-Niveau ausgetragen, daher kam kein Landesmeister aus Vorarlberg, der in die Arlbergliga aufstieg. Da die Arlbergliga aus Sicht des Vorarlberger Fußballverbandes die höchste Spielklasse von Vorarlberg war, war der Meister der Arlbergliga, SC Schwarz-Weiß Bregenz gleichzeitig Vorarlberg-Meister.

Wiener Liga 
In Wien wurde eine Landesliga als dritte Leistungsstufe eingeführt und erstmals eine Meisterschaft auf Wiener Ebene ausgespielt.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 SV Donau
 ASK Liesing
 SC Fürstenfeld

Relegation

Relegation zur Tauernliga

Weblinks 
 Österreich 1 (Staatsliga A) 1950/51 bei austriasoccer.at
 Österreich 2 (Staatsliga B) 1950/51 bei austriasoccer.at
 Austria 1950/51 Staatsliga A und Staatsliga B bei rsssf.com

Einzelnachweise 

Osterreichische Fussballmeisterschaft 1950/51
1950/51